Laura Dekkers – holenderska brydżystka 
 Ramon Dekkers – holenderski kick-boxer 
 Hurnet Dekkers – holenderska wioślarka 
 Tin Dekkers – holenderski bokser

Zobacz też:
 Dekker